Ruttloff ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Ruttloff (* 1972), deutscher Schauspieler
 Kathrin Ruttloff (* 1985), deutsche Rechtsanwältin und scripted-reality-Darstellerin